Mainsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mainsville (Ohio)
 Mainsville (Pennsylvania)